Ха́мпден () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хэмпден, Джон (1595—1643) — английский политик.

Топоним 
 Хампден — административно-территориальный округ в штате Массачусетс, США.
 Хампден — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США. 
 Хампден — город на острове Ньюфаундленд, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.

Примечания